Плавучий остров — естественный, реже искусственный, остров. Также может означать:

 «Плавучий остров» — роман Жюля Верна.
  — повесть .
  — элемент фантастических произведений.
 Плавучий остров — французский десерт.